Sylvie Moreau peut désigner :

 Sylvie Moreau (1942-), comédienne française spécialisée dans le doublage ;
 Sylvie Moreau (1950-), nageuse française ;
 Sylvie Moreau (1964-), actrice et scénariste canadienne.